Illés István
 Illés István (1891–1959) mérnök
 Illés István (1944–2006) rendező
 Illés István (1956) Ayala, előadóművész, humorista
 Illés István (1962) birkózó
hasonló nevűek
 Győri Illés István (1892–1970) író, újságíró